Flarken kan syfta på:

Sverige

Västergötland 
Flarken, Västergötland, sjö i Mariestads kommun,  (16,6 ha)

Hälsingland 
Flarken (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Flarken (Färila socken, Hälsingland, 684462-149983), sjö i Ljusdals kommun,  (2,43 ha)
Flarken (Färila socken, Hälsingland, 687576-146972), sjö i Ljusdals kommun,  (47,3 ha)

Härjedalen 
Flarken, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (11,8 ha)

Jämtland 
Flarken, Jämtland, sjö i Bergs kommun,

Ångermanland 
Flarken, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (4,5 ha)
Flarken (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,

Västerbotten 
Flarken, Robertsfors kommun, småort

Norrbotten 
Flarken (Överluleå socken, Norrbotten, 730685-175138), sjö i Bodens kommun,  (15,7 ha)
Flarken (Överluleå socken, Norrbotten, 730698-175246), sjö i Bodens kommun,  (10,2 ha)
Flarken, Luleå kommun, by och del av småort

Se även 
Flarksjön
Flärken
Lista över insjöar i Sverige med namn som slutar med -flarken

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn